La Division 1 1972/73 fue la 35ª temporada del fútbol francés profesional. FC Nantes resultó campeón con 55 puntos, obteniendo su tercer título.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1973/74:
 RC Lens: Campeón de la Division 2, ganador de la Division 2 grupo A
 Troyes AF: Subcampeón, ganador de la Division 2 grupo B
 AS Monaco FC: Tercer lugar, ganador del play-off de ascenso

Goleadores

Referencias

Enlaces externos
 ceroacero.es

1973
Fútbol en 1972
Fútbol en 1973